Memmel ist der Familienname folgender Personen:

 Chellsie Memmel (* 1988), US-amerikanische Turnerin
 Edith Memmel (* 1951), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen), MdL Bayern
 Hermann Memmel (1939–2019), deutscher Politiker (SPD), MdL Bayern
 Linus Memmel (1914–2004), deutscher Jurist und Politiker (CSU), MdB
 Theo Memmel (1891–1973), deutscher Gymnasiallehrer, Politiker (NSDAP) und Oberbürgermeister von Würzburg